Spartano – abitante di Sparta
 Casaletto Spartano – comune italiano della provincia di Salerno 
 Jone Spartano (1926) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano